Čistka je lahko:
 čistka - politični pojem
 Čistka - film